Geneeskunde
Miracle Mineral Solution, een alternatief geneesmiddel (voorheen Miracle Mineral Supplement)
Geologie
Momentmagnitudeschaal, een schaal die door seismologen wordt gebruikt om de kracht van aardbevingen te meten
Muziek
Musical Masterpiece Society, een platenlabel
Onderwijs
Middelbare meisjesschool, een voormalige Nederlandse onderwijsvorm dat vergelijkbaar is met havo
Technologie
Motor Management Systeem, het controlesysteem van motoren dat ook Engine Control Unit (ECU) of power-train control module (PCM) wordt genoemd
Multimedia Messaging Service, een methode om multimediaberichten te versturen via een mobiele telefoon